Лешек Мондзик (р. 1945) — польский художник, сценограф, режиссёр. Создал в 1969 г. авторский театр художника «Пластическая сцена» (в Люблинском Католическом университете; Scenę Plastyczną).

Сценографические работы 
 Dokąd pędzisz koniku? Rady Moskowej, scenografia, Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lublinie, 1978
 «Иванов» А. П. Чехова, scenografia, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 1981
 «Порнография» В. Гомбровича, dekoracje, Teatr Nowy w Warszawie, 1985
 «Антигона» Софокла, scenografia, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 1995
 Skrzydło anioła, przedstawienie autorskie, reżyseria i scenografia, Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lublinie, 1999
 Powłoki, przedstawienie autorskie, reżyseria, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, 2004
 Źródło, przedstawienie autorskie, scenariusz, scenografia i reżyseria, Wrocławski Teatr Lalek, 2005
 «Макбет», scenografia, Teatr Narodowy w Lizbonie, 2007

Постановки театра «Пластическая сцена» 
Клеймо, Гербарий, Влага, Скитания, Берег, Опутывание, Врата, Дыхание, Щель, Траурный покров, Саван.

 Ecce Homo, 24 marca 1970
 Начала, 2 kwietnia 1971
 Вечеря, 23 marca 1972
 Волокна, 2 maja 1973
 Икар, 24 kwietnia 1974
 Клеймо (Piętno), 23 marca 1975
 Zielnik, 11 maja 1976
 Wilgoć, 23 kwietnia 1978
 Wędrowne, 20 kwietnia 1980
 Берег, 13 listopada 1983
 Опутывание (Pętanie), 30 listopada 1986
 Врата, 5 listopada 1989
 Tchnienie, 13 grudnia 1992
 Szczelina, 23 października 1994
 Kir, 11 października 1997
 Całun, 20 października 2000
 Odchodzi, 1 października 2003
 Bruzda, 11 listopada 2006
 Przejście, 30 października 2010

Признание 
Золотой Крест Заслуги (1995). Серебряная медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2005).

Литература и ссылки 
 
 Березкин В. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. : Аграф, 2004. ISBN 5-7784-0298-X
 Leszek Madzik. Scena Plastyczna KUL. Lublin, 2000
 Madzik, Leszek: My Theatre. Lublin, 2000

Театральные режиссёры Польши
Сценографы Польши
Кавалеры Рыцарского креста ордена Возрождения Польши
Кавалеры Командорского креста ордена Возрождения Польши